Tunezia